hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) w USA, w stanie Nowy Jork